Тар (тварина)
 Тар (музичний інструмент)
 Тар (пустеля)
 Т'ар